Beursstraat (Amsterdam)
 Beursstraat (Brussel)
 Beursstraat (Vlissingen)